Ciapus (Cijaku)
 Ciapus (Ciomas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing